Apateticus är ett släkte av insekter. Apateticus ingår i familjen bärfisar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bärfisar
Apateticus